Bernard Sarrette (1765-1858) – musicologo e militare francese
 Herman Sarrette (1822-1919) – politico francese
 Paul Sarrette (1920-1944) – spia francese